Stupid Love si può riferire a:
 Stupid Love, singolo di Jason Derulo del 2014
 Stupid Love, singolo di Lady Gaga del 2020